

Geografia
 Distretto di Lamas – distretto della provincia di Lamas, in Perù
 Provincia di Lamas – provincia del Perù, situata nella regione di San Martín

Persone
 Andrés Lamas (1984) – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore
 Bruno Lamas (1994) – calciatore brasiliano
 Carlos Saavedra Lamas (1878-1959) – giurista e politico argentino
 Eduard Lamas Alsina (1990) – hockeista su pista spagnolo
 Fernando Lamas, pseudonimo di Fernando Álvaro Lamas y de Santos (1915-1982) – attore e regista statunitense di origine argentina
 Juan Domínguez Lamas (1990) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Julio Lamas (1964) – allenatore di pallacanestro argentino
 Lorenzo Lamas, pseudonimo di Lorenzo Lamas y de Santos (1958) – attore e artista marziale statunitense
 Luis Lamas (1793 o 1798-1864) – politico uruguaiano
 Óscar Iglesias Lamas (1989) – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Renato Lamas Pinto (1978) – ex cestista brasiliano
 Romina Lamas (1978) – pallavolista argentina naturalizzata spagnola
 Ricardo Lamas (1982) – lottatore di arti marziali miste statunitense di origini messicane e cubane
 Shayne Lamas (1985) – attrice statunitense

Altro
 Cratere Lamas – cratere sulla superficie del pianeta Marte